Міни () — присілок у Гатчинському районі Ленінградської області Російської Федерації.
Міни () — село в Польщі, у гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства.
Міни () — український та польський дворянський рід, герб якого внесений до гербовник Малоросійського дворянства